Rasoul Khatibi (persa:رسولخطیبی, nascido em 22 de setembro de 1978, no Tabriz, Irã) é treinador e ex-jogador de futebol iraniano, que atuava como atacante.

Carreira 
Khatibi representou a Seleção Iraniana de Futebol na Copa da Ásia de 2007 e na Copa do Mundo de 2006, na Alemanha.

Futebolistas do Irão
Futebolistas do Hamburger Sport-Verein
Futebolistas do Esteghlal Football Club
Futebolistas do Sharjah FC
Futebolistas do Emirates Club
Futebolistas do Al-Dhafra Sport & Culture Club
Jogadores da Seleção Iraniana de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2006
Futebolistas da Copa da Ásia de 2007